hiatus sacralis, a keresztcsonti csatorna nyílása 
 hiatus canalis facialis, az arcidegcsatorna nyílása a sziklacsonton
 hiátus, televíziós műsor státuszára használt kifejezés
 hiátus, két magánhangzó közötti kapcsolatra utaló nyelvtani kifejezés
 Hiatus, belga punkegyüttes